Viandon ist der Familienname folgender Personen:

 Elke Viandon alias Claire Vernay (* 1943), freie Schriftstellerin und Juristin
 Robert Georges Viandon alias Robert Vernay (1907–1979), französischer Filmschaffender